Anca Petrescu (1949-2013) – architetto e politica rumena
 Camil Petrescu (1894-1957) – scrittore e filosofo rumeno
 Cezar Petrescu (1892-1961) – scrittore, giornalista e traduttore rumeno
 Dan Petrescu (1967) – ex calciatore e allenatore di calcio rumeno
 Dumitru Petrescu (1906-1969) – generale e politico rumeno
 Tomi Petrescu (1986) – calciatore finlandese
 Virgil Petrescu (1942) – politico, docente e ingegnere rumeno